Dubonnet – aperitify pochodzenia francuskiego

Osoby o tym nazwisku:
 André Dubonnet –  francuski as myśliwski, atleta, wynalazca i kierowca wyścigowy
 Émile Dubonnet – francuski przemysłowiec